Исторический квартал на Фрунзе в Королёве — квартал, расположенный в историческом центре  г. Королёва Московской области. Ограничен улицами Фрунзе, Циолковского, Карла Маркса и Лесная. 

Построен по проекту архитектора Н.Г. Рябцева и архитектора Л.П. Гулецкой в период с 1946 по 1953 г. для советских конструкторов и инженеров только что образованного Научно-исследовательского института №88 (ныне ЦНИИмаш). Некоторые здания квартала имеют статус выявленного объекта культурного наследия.

Предыстория 
Постановлением Совета министров СССР «О реактивном вооружении» было положено начало новой ракетно-космической отрасли. На базе Завода №88 был создан Научно-исследовательский институт-88 и конструкторское бюро. Пунктом 31 Постановления предполагалось:

24 мая на заседании Калининградского Исполкома рассматривался вопрос «Об утверждении проекта строительства 16-ти шлакобетонных домов Тресту №54 Министерства Вооружения. Проект строительства разрабатывал Государственный Союзный проектный институт №7 Министерства Вооружения СССР (ныне ОАО «Ипромашпром»). Заказчиком проекта строительства 1946 года выступил Завод №88. 17 июня 1946 года между Мособлисполком выделил земельный участок под строительство квартала. 16 августа 1946 на заседании городского Исполкома утвердить проект планировки Жилого квартала по ул. Сталина, Карла Маркса и Фрунзе.

Архитектура

Примечания

Ссылки 
 Cайт о квартале на Фрунзе
 Сатья М.Л. Мироновой «Наследие без прав»
 И.А. Гришин «История квартала на Фрунзе – часть 1»
 И.А. Гришин «История квартала на Фрунзе – часть 2: Весь город – ансамбль!»
 И.А. Гришин, М. Косарева «Как Академик АН СССР В.П. Макеев построил дом в историческом квартале на Фрунзе»

Здания и сооружения, построенные в 1953 году в России